Кантон Сан Луис има више значења:

 Кантон Сан Луис (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кантон Сан Луис (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику